Filch steht für:
 Filch, eine Figur aus The Beggar’s Opera (1728) bzw. Die Dreigroschenoper (1928)
 den Nachnamen von Argus Filch, einer Figur aus den Harry-Potter-Romanen